Lonking Holdings Limited () — одна из крупнейших машиностроительных компаний Китая, специализируется на производстве дорожно-строительной техники. Штаб-квартира расположена в городе Лунъянь (провинция Фуцзянь).

История 
Предприятие основано в 1993 году под названием China Infrastructure Machinery Holdings Limited. В 2005 году компания попала в листинг Гонконгской фондовой биржи.

В 2018 году Lonking подписал стратегическое сотрудничество с компанией Weichai Holding Group.

Деятельность 
В состав Lonking Holdings входит 19 дочерних компаний, сосредоточенных на четырех основных производственных базах в провинциях Фуцзянь, Цзянси и Хэнань, а также в городе Шанхай. Эти подразделения занимают более 4 тыс. акров производственных площадей и имеют более 11 тыс. сотрудников.

Lonking Holdings производит около 200 тыс. единиц техники в год: колесные погрузчики, экскаваторы, дорожные катки, автогрейдеры и бульдозеры. Кроме того, компания разрабатывает и производит коробки передач, гидротрансформаторы, оси, гидравлические компоненты, приводные валы и другие комплектующие.

Собственники и руководство 
Председателем совета директоров является Ли Синьян, который по состоянию на 2019 год занимал 531-е место среди самых богатых людей Китая с капиталом в 7,5 млрд юаней.

Дочерние компании 
 Lonking Shanghai Machinery
 Lonking (Shanghai) Precision Hydraulic Component
 Lonking Fujian Machinery

Галерея

Примечания

Ссылки 

Машиностроительные компании Китая
Компании, имеющие листинг акций на Гонконгской бирже
Производители землеройных машин
Компании, основанные в 1993 году
Компании Фуцзяни